Моріц Єнц (,  30 квітня 1999, Берлін) — німецький футболіст, захисник шотландського клубу «Селтік».
 Єнц Хеппнер (нар. 1964 р.) — велогонщик.